Charles Francis Adams I – amerykański polityk, ambasador w Wielkiej Brytanii w latach 1861–1868
 Charles Francis Adams II – amerykański żołnierz, generał brygady w czasie wojny secesyjnej
 Charles Francis Adams III – amerykański polityk, sekretarz Marynarki Wojennej w latach 1929–1933

Zobacz też 
 Charles Francis